Eastwood kan syfta på:

 Eastwood & Sanders (Fine Ales) Ltd – ett bryggeri i Elland, West Yorkshire, Storbritannien
 John Eastwood Brewery – ett bryggeri i Huddersfield, West Yorkshire, Storbritannien

Personer
 Eastwood (auktor) – ett auktornamn för flera personer
 Eastwood (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Eastwood, New South Wales – en förort till Sydney

Storbritannien

 Eastwood, Nottinghamshire, ort i England

USA

 Eastwood, Michigan

Se även
 Eastwood Creek – flera
 Eastwood Lake – flera